Mahu kan syfta på följande platser:

Franska Polynesien 

 Mahu (ort),

Kina 

 Mahu (socken), Anhui, 

Robotskapade Franska Polynesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar